

Cinema 
 The Derelict – cortometraggio del 1911 diretto da Phillips Smalley
 The Derelict – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
 The Derelict – film del 1914 diretto da George Melford
 The Derelict – film del 1915 diretto da Henry Otto
 La derelitta (The Derelict) – film del 1917 diretto da Carl Harbaugh

Letteratura 
 The Derelict – racconto di William Hope Hodgson del 1912